Calcinus elegans, также известный как краб-отшельник синей линии, представляет собой небольшой тропический краб- отшельник.

Описание 
Он имеет типичный план тела представителя типа членистоногих: сегментированная голова, грудная клетка и брюшко. Как представитель отряда десятиногих, этот организм имеет 5 пар ног, одна из которых превратилась в более острые когти, или чела. Этот краб-отшельник поддерживает тяжелый панцирь брюхоногого моллюска четырьмя парами подвижных ног, прикрывая его мягкое брюшко внутри. Он отличается уникальным и экзотическим цветовым рисунком, чередующимися ярко-синими и черными полосами на ногах и оливково-зеленой клешней с белыми крапинками на концах. Два ярко-голубых глаза выглядывают из панциря вместе с двумя оранжевыми антеннами и двумя оранжевыми антеннулами. У организма также есть верхние челюсти, которые помогают направлять частицы пищи в рот. Некоторые морфологические различия возникают в зависимости от геологической среды обитания, в которой обитает организм. Например, у некоторых особей Calcinus elegans, обнаруженных на Гавайях, на подвижных ногах видны оранжевые полосы, в отличие от чисто синих полос, встречающихся у особей Индо-Тихоокеанского региона. Синеполосый краб-отшельник отличается от всех других видов рода Calcinus тем, что он единственный покрыт маленькими волосками, известными как щетинки.

Среда обитания 
Синеполосый краб-отшельник в основном обитает в мелководных приливных и сублиторальных регионах в Индо-Западной части Тихого океана, простирающихся от Восточной Африки до цепочек островов к югу от Гавайев. Некоторых из них также можно встретить в тропиках Виргинских островов США недалеко от Пуэрто-Рико. Сообщалось даже о некоторых наблюдениях в различных местах Японии, включая острова Рюкю, Идзу, Огасавара, Коти, Босо и полуостров Кии. Его распространение в основном идет по экватору; известно, что эти места имеют тропические условия, такие как более высокая температура океана, чистая вода и низкая первичная продуктивность. Эти места обитания имеют диапазон глубин от 0 до , диапазон солености поверхности моря от 30 до 35 частей на триллион и диапазон температуры поверхности моря от 20 до 30

Поведение

Выбор раковины 
Каждый представитель вида Синеполосого краба-отшельника выбирает для себя раковину, время от времени меняясь ими с представителями других видов или занимая пустые раковины, которые он находит в течение своей жизни. Замена оболочки может происходить из-за того, что текущая оболочка не подходит, слишком тяжела или, возможно, слишком велика или мала. Также было обнаружено, что обмен раковинами происходит внутри рода Calcinus в результате межвидовой конкуренции, когда особи определенного вида борются за идеальную раковину. Некоторые исследования показывают, что пол также может играть роль в конкуренции; такое поведение наблюдается у особей <i id="mwPw">Calcinus verrilli</i>. Раковины этих особей в основном используются для укрытия и защиты от хищников, а также от окружающей среды. Было обнаружено, что особи Calcinus elegans отдают предпочтение панцирям собачьих улиток, но также наблюдались случаи ношения панцирей змееголового каури и различных червей. Это показывает, что виды проявляют разнообразие морфологии.

Также было обнаружено, что форма раковины влияет на распространение Calcinus elegans в пределах их среды обитания. Те, у кого были от каури или различных червей, часто оставались на мелководье, воздерживаясь от входа в сублиторальные области из-за страха перед хищниками. В процессе использования раковины каури и изменчивые раковины червей оказались слабым способом защиты от хищников сублиторальной зоны. Calcinus elegans, которые носят панцири собачьих труб, предпочитают жить в сублиторальной области, поскольку форма их панцирей позволяет им эффективно отпугивать хищников.

Форма раковины не оказывает существенного влияния на скорость перемещения особей Calcinus elegans в поисках пищи. Следовательно, нет особого преимущества в ношении оболочки определенного вида.

Исследования, проведенные с использованием моделируемых волн, показывают, что форма раковины влияет на способность Calcinus elegans противостоять воздействию волн. Было доказано, что люди, носящие панцири собачьих труб, гораздо эффективнее сопротивляются волне, чем люди со змееголовыми каури или панцирями различных червей.

Обоняние 
Синеполосый краб-отшельник в значительной степени полагается на свое острое обоняние для обнаружения опасности в окружающей среде. Этот краб-отшельник постоянно опасается не только запаха своих хищников, но и запаха разбивающихся панцирей брюхоногих моллюсков. Поскольку Calcinus elegans полагается на панцирь своего брюхоногого моллюска для защиты, он знает, что такой запах указывает на то, что хищник находится поблизости и охотится. Обычно Calcinus elegans пытается найти убежище или место, чтобы спрятаться от хищников. В случае, если он не может найти убежище, Calcinus elegans прячется в свою раковину для защиты, появляясь только тогда, когда он чувствует себя в безопасности или запах опасности миновал. Исследования показали, что количество времени, которое Calcinus elegans проводит в своей раковине, частично определяется тем, к какому виду брюхоногих моллюсков принадлежала раковина.

Размножение 
Краб-отшельник с синей линией показывает признак выдающегося интеллекта. Эти организмы традиционно проявляют уникальное поведение перед спариванием. Некоторые из таких примеров включают в себя вращение самца над раковиной самки или трение своими клешнями вокруг отверстия раковины самки. В отличие от большинства ракообразных, Calcinus elegans не обменивается панцирем во время спаривания.

Кормление 
Calcinus elegans — ночные всеядные детритофаги исследуют заросли морских водорослей по ночам в поисках мелких и более крупных разлагающихся растительных и животных остатков.

Угрозы

Глобальное изменение климата 
Закисление океана и постоянное снижение pH океана, вероятно, будут иметь серьезные последствия для крабов-отшельников, таких как Calcinus elegans. Панцири крабов-отшельников, в основном состоящие из карбоната кальция, легко подвержены снижению pH. Среда с низким pH быстро разлагает карбонат кальция, создавая большую структурную нестабильность в основной системе защиты краба-отшельника. Без надлежащей защиты от прочных раковин и снижения количества подходящих раковин в окружающей среде популяция Calcinus elegans и других крабов-отшельников может начать сокращаться. Также были проведены исследования, которые показывают, что возникающий в результате стресс от закисления океана может влиять на обоняние крабов-отшельников. Было обнаружено, что недостаточные сенсорные стимулы снижают как пищевое поведение, так и даже скорость обмена раковинами. Как указывалось ранее, обоняние является ключом к выживанию Calcinus elegans. При подавлении у многих особей могут возникнуть трудности с обнаружением хищников, и поэтому популяция может сократиться.

Хищники 
Поскольку Calcinus elegans в первую очередь полагается на укрытие своего панциря для защиты и защиты, его основными хищниками являются особи, которые приспособились ломать панцири брюхоногих моллюсков. Белый подорлик — один из таких хищников. Этот организм, обитающий в Австралии и на тайваньских островах Пэнху, использует уникальные дробящие пластины во рту, чтобы разбивать панцири своей добычи. Он питается моллюсками, брюхоногими моллюсками и членами семейства Diogenidae, в которое входят крабы-отшельники, такие как Calcinus elegans.

Экология 
Хотя крабы-отшельники обычно ведут затворнический образ жизни, они иногда вступают в отношения с другими морскими организмами. Некоторые кишечнополостные используют твердую поверхность панцирей крабов-отшельников для поселения и выращивания полипов. Книдарии помогают защитить крабов от хищников, используя свои жалящие книды, и могут снизить потребность в частой смене раковин. В свою очередь, краб-отшельник предоставляет им место для поселения, а также транспорт в новую среду, которая может содержать больше питательных веществ для книдарий в виде детрита или микроорганизмов. Однако отношения с другими организмами могут оказаться сложными и не всегда симбиотическими; некоторые книдарии мешают размножению и могут даже увеличить риск хищничества рака-отшельника. Эти отношения должны быть тщательно продуманы, чтобы польза для краба-отшельника перевешивала затраты. Если цена слишком высока, краб-отшельник может отказаться от своей раковины и найти замену.

Некоторые водоросли также используют тяжелую оболочку Calcinus elegans в качестве грунта. Многие из его раковин были покрыты коралловыми водорослями. Эти водоросли обеспечивают прочную и гладкую поверхность для посадки коралловых полипов, что, возможно, является причиной симбиозов, которые могут возникать между кораллами или другими книдариями и крабами-отшельниками.

Примечания 

Раки-отшельники